Rabanera del Pinar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rabanera del Pinar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Rabanera del Pinar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar